qur – codice ISO 639-3 della lingua quechua di Yanahuanca Pasco